Марио Фернандес — испаноязычное имя.

 Марио Фигейра Фернандес (род. 1990) — российский и бразильский футболист.
 Марио Фернандес Лоуса (род. 1940) — португальский ботаник.
 Марио Жил Фернандес (род. 1982) — португальский баскетболист.
 Фернандес Идальго, Марио Бруно (род. 1983) — испанский баскетболист.
 Марио Фернандес Куэста (род. 1988) — испанский футболист.
 Марио Фернандес Родригес (род. 1995) — испанский кёрлингист.